Михайлов, Борис Михайлович:
 Михайлов, Борис Михайлович (1906—1984) — советский химик-органик.
 Михайлов, Борис Михайлович (род. 1939) — ректор МГУПИ.